Иранска криза се може односити на:
Иранску кризу 1946.
Државни удар у Ирану 1953.
Иранску талачку кризу